

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Courtney Lawes (1989-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Henry Lawes (1595-1662), compositeur et musicien anglais ;
 Henry "Junjo" Lawes (1949-1999), producteur de reggae ;
 John Bennet Lawes (1814-1900), entrepreneur anglais ;
 Kaitlyn Lawes (1988-), curleuse canadienne ;
 William Lawes (1602-1645), compositeur et musicien anglais.

Ornithologie 
 Paradisier de Lawes, paradisier de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais